Municipio de Clyde puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clyde (condado de Haywood, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Haywood.
 Municipio de Clyde (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Clyde (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Clyde (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Clyde (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair